Titus Prifernius Paetus ist der Name folgender Personen:

* Titus Prifernius Paetus (Suffektkonsul 154), römischer Politiker 
 Titus Prifernius Paetus Memmius Apollinaris, römischer Offizier
 Titus Prifernius Paetus Rosianus Geminus, römischer Politiker, Suffektkonsul 123 und Statthalter
 Titus Prifernius Paetus Settidianus Firmus, römischer Politiker, Suffektkonsul 96